Una ragione di più è un brano musicale del 1969 di Ornella Vanoni 
Una ragione di più/Quando arrivi tu è un singolo di Ornella Vanoni pubblicato nel 1969
Una ragione di più (Massimo Di Cataldo) è  un brano musicale di Massimo Di Cataldo, pubblicato nel 1995.